Västra Götaland kan syfta på 

Västra Götalands län – ett län i Västsverige
Västra Götalandsregionen –  regionkommunen i Västra Götalands län

Se även
Västergötland
Götaland